Gypsy in lingua inglese significa "gitano", "zingaro".

Cinema 
 Gypsy – film del 1937 diretto da Roy William Neill
 La donna che inventò lo strip-tease (Gypsy) – film del 1962 diretto da Mervyn LeRoy

Geografia 
 Gypsy – località del Kentucky
 Gypsy – località della Louisiana
 Gypsy – località dell'Oklahoma
 Gypsy – località della Virginia Occidentale
 Gypsy Peak – montagna nello stato di Washington

Musica 
 Gypsy (Of a Strange and Distant Time) – brano dei Moody Blues del 1969
 Gypsy – brano musicale degli Uriah Heep del 1970
 Gypsy – brano di Van Morrison del 1972, dall'album Saint Dominic's Preview
 Gypsy – brano dei Black Sabbath del 1976, dall'album Technical Ecstasy
 Gypsy – singolo dei Fleetwood Mac del 1982
 Gypsy – brano dei Dio del 1983, dall'album Holy Diver
 Gypsy – brano dei Mercyful Fate del 1984, dall'album Don't Break the Oath
Gypsy – brano con testo e musica di Suzanne Vega del 1987, dall'album Solitude standing
 Gypsy – singolo di Shakira del 2010
 Gypsy – brano di Lady Gaga del 2013
 Gypsy punk – sottogenere del punk rock

Personaggi 
 Gypsy – personaggio dei fumetti della DC Comics

Teatro 
 Gypsy: A Musical Fable (Gypsy) – musical del 1959

Televisione 
 Gypsy – film per la televisione del 1993 diretto da Emile Ardolino
 Gypsy – serie televisiva del 2017

Altri progetti